Капела — хор співаків, а також змішаний ансамбль із співаків та музикантів.
 Чоловіча хорова капела України імені Л. М. Ревуцького
 Національна заслужена академічна капела України «Думка»
 Капела бандуристів ім. М. Леонтовича
 Перша мандрівна капела Дніпросоюзу
 Друга мандрівна капела Дніпросоюзу
 а cappella — багатоголосий хоровий спів без інструментального супроводу
 Капела — маленький католицький храм (на Заході Європи), відрізняється від каплиці наявністю вівтаря.
 Сікстинська капела
 Капела Медичі

Топонім 

 Капела — муніципалітет у штаті Алагоас.
 Капела — муніципалітет у штаті Сержипі.

 Капела (А-Капела) — муніципалітет в складі автономної спільноти Галісія, у провінції Ла-Корунья.

 Капела — громада і населений пункт у Беловарсько-Білогорській жупанії.

Прізвище 
 Клінт Капела ( 1994) — швейцарський баскетболіст.

Див. також 
 Капелла

Примітки